Il singolare del torneo di tennis Legg Mason Tennis Classic 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Andre Agassi che ha battuto in finale Evgenij Kafel'nikov 7-6, 6-1.

Teste di serie 

 Evgenij Kafel'nikov (finale)
 Andre Agassi (Campione)
 Tim Henman (terzo turno)
 Todd Martin (semifinali)
 Àlex Corretja (terzo turno)
 Nicolas Kiefer (semifinali)
 Tomáš Zíb (terzo turno)
 Marat Safin (terzo turno)

 Fabrice Santoro (quarti di finale)
 Rainer Schüttler (secondo turno)
 Jan-Michael Gambill (primo turno)
 Byron Black (primo turno)
 Michael Chang (secondo turno)
 Nicolas Kiefer (quarti di finale)
 Richard Fromberg (primo turno)
 Marcelo Filippini (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Legg Mason Tennis Classic 1999